Lewis Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Lewis Island (Connecticut)
 Lewis Island (Georgia)
 Lewis Island (Barnstable County, Massachusetts)
 Lewis Island (Plymouth County, Massachusetts)
 Lewis Island (North Carolina)
 Lewis Island (South Carolina)

in der Antarktis:
 Lewis Island (Antarktika)
 Lewis Island, anderer Name für Tonkin Island

Siehe auch:
 Isle of Lewis